

Португалия – Гърция 0:1 

1